Derailed est le titre original de plusieurs films :
 Dérapage de Mikael Håfström, sorti en 2005 ;
 Point d'impact de Bob Misiorowski, sorti en 2002.